De Duitse vestingstad Wezel, vlak over de grens bij Arnhem, had vanuit de historie nauwe banden met Nederland. Er werd Nederlands gesproken.

Dit is een lijst van de burgemeesters van Wezel.

Burgemeesters in de periode 1269 - 1400

Burgemeesters in de periode 1400 - 1600

Burgemeesters in de periode 1600 - 1800

Burgemeesters in de periode 1800 - heden

Wesel
Wezel (Duitsland)